Норберт Жак (, 6 июня 1880,  — 15 мая 1954, ) — немецкий писатель-беллетрист и сценарист. Он написал рассказы, которые стали сценариями 16 фильмов.

В 20-е годы Жак создал образ злого гения — доктора Мабузе, выведенного в качестве персонажа в целом ряде его произведений. Некоторые из них впоследствии были экранизированы Фрицем Лангом.

Книги 
 Доктор Мабузе, игрок (, 1922)
 Колония Мабузе (, неоконченный роман)

Фильмография 
 Лучи смерти доктора Мабузе ()
 Скотланд-Ярд против доктора Мабузе ()
 Завещание доктора Мабузе ()
 Невидимый доктор Мабузе (, режиссёр Харальд Райнль)
 Возвращение доктора Мабузе (, режиссёр Харальд Райнль)
 Тысяча глаз доктора Мабузе (, режиссёр Фриц Ланг)
 Endstation Rote Laterne ()
 Export in Blond ()
 Germanin — Die Geschichte einer kolonialen Tat ()
 Friedrich Schiller — Der Triumph eines Genies ()
 Eine Frau kommt in die Tropen ()
 Завещание доктора Мабузе (, режиссёр Фриц Ланг)
 Das Frauenhaus von Rio ()
 Mensch gegen Mensch ()
 Доктор Мабузе, игрок (, режиссёр Фриц Ланг)

Ссылки 
 

Сценаристы Германии
Писатели Германии